Mitele es un servicio de transmisión por internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes. Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

Por otro lado, la plataforma cuenta con un servicio de distribución de contenidos de pago llamado Mitele Plus. Este fue puesto en marcha el 22 de julio de 2019 y permite la visualización de contenidos exclusivos y sin interrupciones para los suscriptores.

A partir de junio de 2020, el canal cesa sus emisiones y se integrará toda su oferta en mitele plus internacional.

El 18 de febrero de 2022, Mitele Plus Internacional dejó de operar en varias plataformas.

Críticas 
Desde su inicio como OTT de pago, Mitele Plus ha recibido críticas muy negativas por su mal funcionamiento, mala calidad en el streaming, su falta de contenido como series y programas y mala comunicación con Mediaset España para ayudas en su OTT . En su estreno fue trending topic en España con el hashtag #MitelePluf. En sus inicios, Mitele Plus llegó a tener 138.000 abonados, pero debido a sus excesivas críticas ha bajado a 100.000 suscriptores.

Véase también 
 RTVE Play
 Mtmad
 Atresplayer
 LOVEStv

Referencias

Enlaces externos 

Servicios de video bajo demanda
Servicios de vídeo bajo demanda en España
Televisión por internet